Юрьев Евгений Леонидович (25 августа 1971, Ленинград) — российский предприниматель и общественный деятель.

Биография 
Родился в семье морского офицера.

Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «менеджмент».

В 1991 году основал инвестиционную компанию «АТОН», с 1994 года является её руководителем. Принимал активное участие в организации Профессиональной ассоциации участников фондового рынка (ПАУФОР), Депозитарно-клиринговой компании (ДКК), Российской торговой системы (РТС).

В 2010-2011 годах прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по «Программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров».

В 2014 году прошел обучение в Harvard Business School по программе Advanced Management Program.

Параллельно с предпринимательской деятельностью:

 В 2002 году стал членом Генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», в 2003 году был избран сопредседателем, а в 2009 году – президентом данной организации. В октябре 2010 года прекратил свое членство в связи с назначением советником Президента РФ; 
 В 2006 году был избран председателем Общественного совета Центрального федерального округа. Ушел с поста в октябре 2010 года в связи с назначением советником Президента РФ; 
 В 2008-2009 годах был членом Общественной палаты РФ, заместителем председателя комиссии по социальной и демографической политике;
 7 сентября 2010 года назначен Советником Президента РФ Дмитрия Медведева. Занимал данный пост до мая 2012 года;
 В 2012-2017 годах был членом Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли РФ. 

В настоящее время:

 Президент ООО «АТОН».

Общественная деятельность 
Активно занимается демографическими вопросами.. При его участии в 2007 году впервые проведен анализ российского законодательства в сфере государственной поддержки многодетных семей и разработан проект Федеральной программы государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации на 2008—2015 годы.

В декабре 2011 года вошёл в состав Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства.

Семья 
Отец шестерых детей.
Юрьев Илья (2007),
Юрьева Мария (2002),
Юрьев Василий (2001),
Юрьев Михаил (1999),
Юрьева Любовь (1998),
Юрьев Серафим (1995). Жена - Мария Юрьева, домохозяйка.

Награды 
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (19 мая 2005 года) — за  значительный вклад в организацию и проведение Фестиваля духовной культуры в городе Ростове-на-Дону

Примечания

Ссылки 
 Юрьев Е. Л. в проекте business-union.ru
 Юрьев Е. Л. в проекте biografija.ru
 Зачем бизнесу рождаемость. Рассуждения предпринимателя о депопуляции. Интервью с Владимиром Легойдой в журнале «Фома», № 1(24), 15.04.2005.

Предприниматели России
Советники президента Российской Федерации
Выпускники МЭСИ
Члены Общественной палаты России (2010—2012)
Члены Общественной палаты России (2008—2010)